Ahmed Samir Farag (Arabisch: أحمد سمير فرج, Caïro, 20 mei 1986) is een Egyptische voetballer. Hij speelt als verdediger. Momenteel is hij aan de slag in zijn thuisland, bij Ismailia SC.

Farag was ook reeds actief als international voor Egypte.

Statistieken

Egyptisch voetballer